«Горизо́нт» — семейство панорамных фотоаппаратов производства ОАО «Красногорский завод им. С. А. Зверева» (КМЗ). Выпуск первого малоформатного «Горизонта» был начат на КМЗ в 1967 году и продолжался по 1973 год. Всего выпущено 49849 шт.

Особенности конструкции 
«Горизонт» не был первым панорамным фотоаппаратом, выпущенным в Красногорске. Первым опытом стало семейство фотоаппаратов «ФТ», разработанное на основе конструкции, предложенной в 1948 году оружейником Фёдором Токаревым. Однако, из-за несовершенства камера выпускалась лишь небольшими партиями. Её серийное производство запущено только благодаря получению руководителем КБ фототехники Евгением Соловьёвым разрешения на использование для создания «Горизонта» спец-объектива «ОФ-28», разработанного для миниатюрного фотоаппарата для негласного визуального наблюдения и документирования «МФ-1».

Конструктивно фотоаппарат использует сканирующий принцип съёмки при помощи барабанного щелевого затвора. Объектив установлен внутри вращающегося полого цилиндра, ось которого проходит через нодальную точку. Фотоплёнка располагается по дуге вокруг барабана. В момент съёмки барабан вместе с объективом поворачивается, сканируя расположенное перед фотоаппаратом пространство в пределах угла 120°, и экспонируя плёнку через щель. Регулировка выдержки обеспечивается изменением ширины щели за объективом. В более поздних модификациях для регулировки выдержки используется также изменение скорости вращения барабана и прохождения щели вдоль кадра. Сочетание четырёх или трёх положений раскрытия щели и двух скоростей даёт в сумме восемь или шесть выдержек (в модифицированных «Горизонтах»).

Технические характеристики 
 Корпус металлический, с откидывающейся задней стенкой.
 Применяемый фотоматериал — фотоплёнка типа 135 в стандартных кассетах. Для облегчения зарядки на задней стенке изнутри имеется схема.
 Размер кадра 24×58 мм. Число кадров на стандартной (1,65 м) фотоплёнке — 21. Снимки можно печатать на среднеформатном фотоувеличителе с размером кадра 6×6 см.
 Взвод затвора (головкой) сблокирован с перемоткой плёнки.
 Счётчик кадров с ручной установкой первого кадра.
 Объектив — фикс-фокус, светосильный четырёхлинзовый анастигмат «MC ОФ-28П» 2,8/28. Объектив установлен внутри барабана, и при съёмке поворачивается вместе с ним вокруг нодальной точки на угол 120°. Вертикальный угол охвата объектива 45°.
 Фотоаппарат комплектуется светофильтрами УФ-1 и ЖЗ-2 в специальной оправе.
 Диафрагмирование объектива от f/2,8 до f/16.
 Объектив первых выпусков был жёстко сфокусирован на гиперфокальное расстояние 6 метров. Более поздние выпуски фокусировались на «бесконечность». Значения глубины резко изображаемого пространства определяются по таблице.

 Выдержки затвора — 1/30, 1/60, 1/125 сек, а также можно получить более короткую выдержку, равную приблизительно 1/250 сек.
 Видоискатель оптический с увеличением 0,4×, угловое поле зрения — 110×44°. Видоискатель съёмный, устанавливается в обойму на передней панели камеры. Размеры обоймы аналогичны обойме для крепления фотовспышки.
 В поле зрения видоискателя виден вмонтированный уровень для строго горизонтальной установки камеры.
 Резьба штативного гнезда 1/4 дюйма.
 Аппарат комплектуется рукояткой для съёмки без штатива.

Поздние модели 

В 1989 году была выпущена модернизированная панорамная фотокамера — «Горизонт-202», затем были созданы: среднеформатный «Горизонт-205» (серийный выпуск с 2000 года), малоформатный «Горизонт-S3» (он же «Горизонт-203») и его модификации, отличающиеся количеством выдержек («Горизонт-компакт»).

Фотоаппарты «Горизонт» моделей 202 и 205 были представлены на мировом рынке через дистрибьютеров — итальянскую фирму «Silvestri» и носили другое имя: «PAN». Наряду с оригинальным фотоаппаратом «Horizon-202», фирма «Silvestri» продавала тот же фотоаппарат, немного другого оформления, но под именем «PAN-35».
В сентябре 2010 года на выставке «Photokina» в Кёльне, Красногорский завод совместно с итальянской фототехнической фирмой «Silvestri» представил цифровой трёхобъективный панорамный фотоаппарат «Horizon-D-L3».

См. также 
 Панорамная фотография

Примечания

Литература

Ссылки 
 О фотоаппаратах семейства «Горизонт» на сайте Научно-технического центра Красногорского завода
 Г. Абрамов. Этапы развития советского фотоаппаратостроения. Панорамные фотоаппараты.
 Русскоязычный блог о семействе фотоаппаратов «Горизонт».

Фотоаппараты Красногорского механического завода
Панорамные фотоаппараты
35-мм фотоаппараты
Фотоаппараты, появившиеся в 1967 году
Семейства фотоаппаратов